Frata ima više značenja:
 Frata (Forli-Čezena)
 Frata (Gorica)
 Frata (Lodi)
 Frata (Peruđa)
 Frata (Pezaro i Urbino)
 Frata (Potenca)
 Frata (Ređo Emilija)
 La Fratta, Siena
 Frata (Terni)
 Frata (Trevizo)